Борис Бузанчић (13. март 1929, Бјеловар — 9. октобар 2014, Загреб) био је хрватски глумац и први градоначелник Загреба након осамостаљивања Хрватске.

Улоге 

|-
| 1952. || Цигули Мигули || Предсједник омладинског савеза
|-
| 1954. || Концерт || 
|-
| 1956. || Опсада || 
|-
| 1957. || Није било узалуд || Јуре
|-
| 1958. || Таква пјесма све осваја || 
|-
| 1958. || У нашег Мартина || 
|-
| 1958. || Х-8 || Новинар Борис
|-
| 1959. || Стаклени параван || 
|-
| 1959. || Ноћи и јутра || Хуса
|-
| 1960. || Крокодил || 
|-
| 1960. || Партизанске приче || (сегмент Повратак)
|-
| 1960. || Улица без излаза || 
|-
| 1960. || Курир Тончи - Труба || 
|-
| 1960. || Парница око магареће сјене || 
|-
| 1961. || Вртларев пас || 
|-
| 1961. || Трећи је дошао сам || 
|-
| 1961. || Царево ново рухо || Исповједник
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима || Господин са шареним прслуком
|-
| 1962. || Срешћемо се вечерас || 
|-
| 1963. || Кандидат смрти || 
|-
| 1963. || Људи и нељуди || 
|-
| 1963. || У сукобу || 
|-
| 1964. || Сабласти || 
|-
| 1964. || Слијепи колосијек || 
|-
| 1964. || Елизабета Енглеска || 
|-
| 1964. || Ноктурно у Гранд хотелу || 
|-
| 1964. || Холидеј Ин Сен Тропе || Јулио
|-
| 1965. || Ту негде покрај нас || 
|-
| 1967. || Протест || Шеф правне службе предузећа
|-
| 1967. || Кад се сетим среће || 
|-
| 1967. || Кинески зид || 
|-
| 1967. || Кравата у шареном излогу || 
|-
| 1968. || Агент из Вадуза || 
|-
| 1968. || За његово добро || 
|-
| 1968. || Поштански сандучић || 
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1969. || Кад чујеш звона || Вјеко
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка || Гиле
|-
| 1970. || Пут у рај || Професор Бернардо Леандер
|-
| 1970. || Јана || Лудвик
|-
| 1970. || Златни младић (серија) || 
|-
| 1970. || Брак је увијек рискантна ствар || 
|-
| 1971. || Леда  || 
|-
| 1971. || У гори расте зелен бор || Иво Јурица
|-
| 1972. || У мрежи (ТВ) || Саша Корда
|-
| 1973. || Љетни дан на отоку || 
|-
| 1973. || Лењин у Африци || 
|-
| 1973. || Тимон || 
|-
| 1974. || Капетан Микула Мали || Матијас Шулц
|-
| 1974. || Ужичка република || Боро
|-
| 1975. || У времену раста || 
|-
| 1976. || Самац (ТВ)  || 
|-
| 1976. || Њих троје ||
|-
| 1976. || Ужичка република (серија) || Боро
|-
| 1976. || Капетан Микула Мали (серија) || Матијас Шулц
|-
| 1976. || Клара Домбровска || 
|-
| 1976. || Мотел мјесечина || 
|-
| 1977. || И тако даље (ТВ) ||
|-
| 1977. || Анчика Думас (ТВ) || Јури
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Томас Алва Едисон
|-
| 1978. || Томо Бакран || Задравец
|-
| 1978. || Игра у двоје || 
|-
| 1978. || Пуном паром ТВ серија || Звонко
|-
| 1978. || Роко и Цицибела (ТВ) || Судија
|-
| 1978. || Усвојење || 
|-
| 1979. || Живи били па видјели || Бранко Сечан
|-
| 1979. || Годишња доба Жељке, Вишње и Бранке || 
|-
| 1979. || Успорено кретање || 
|-
| 1979. || Повратак || Шјор Берто
|-
| 1980. || Љетовање на југу || 
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле || Роберт Џонсон
|-
| 1981. || Туропољски топ || Велечасни
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре || 
|-
| 1980-1981. || Вело мисто (серија) || Дотур Вице
|-
| 1982. || Тамбураши || Цвјетко Палин
|-
| 1982. || Уцјена  (ТВ) || 
|-
| 1982. || Сустанар (ТВ) || 
|-
| 1982. || Непокорени град (серија) || Директор
|-
| 1983. || Раде Кончар  (ТВ серија)|| 
|-
| 1984. || Мала пљачка влака || Аустријски мајор
|-
| 1984. || Габријел (серија) || Габријел
|-
| 1985. || Нитко се неће смијати (ТВ) || Косхутек
|-
| 1987. || Осуђени || Инспектор Сердар
|-
| 1987. || -{The Princess Academy}- || Барон фон Доркенбург
|-
| 1987. || Официр с ружом || Фрањо Гоструски
|-
| 1989. || Птице небеске (серија) || 
|-
| 1989. || Лео и Бригита (ТВ) || Лео
|-
| 1996. || Не заборави ме || 
|-
| 1997. || Руско месо || 
|-
| 1999. || Маршал || Јаков
|-
| 1999. || Четвероред || Сењак
|-
| 2002. || Обећана земља (серија) || Проф. Крунослав Мирић
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1929.
Умрли 2014.
Бјеловарци
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Градоначелници Загреба
Хрватски политичари
Добитници награде Златна арена